

События 

 25 июня — Договор в Констанце. Ломбардские города получили автономию при сохранении императорской власти Фридриха I Барбароссы.
 30 июля — битва на реке Орели между войсками русских княжеств и половцами, выигранное русскими князьями.
 Германские наёмники арестовали протосеваста, отправили к Андронику и ослепили. Апрель — Андроник въехал в столицу. Он поставил на высшие должности своих людей и расправился со многими противниками. Отравлена Мария, дочь Мануила, и её муж, кесарь. Андроник короновал Алексея самодержавным государем, Мария изгнана из дворца. Андроник  Дука Ангел, Андроник Контостефан, дромологофет Каматир и другие составили заговор против Андроника Комнина. Контостефан, его 4 сына и Каматир схвачены и ослеплены, Ангел с сыновьями бежал. Марию судили, заключили в монастырь, а затем приговорили к смерти. Сентябрь — Андроник провозглашён императором и соправителем Алексея. Вскоре Алексей убит людьми Андроника.
 1183—1185 — Император Византии Андроник I Комнин (ок.1120-1185). Сын севастократора Исаака, брата Иоанна II.
 Андроник Комнин женился на Агнессе (р.1170), вдове Алексея II. Исаак Ангел, Фёдор Кантакузин и другие бежали в Никею. Алексей Ангел бежал в Палестину. Комнин проводил политику террора против аристократии.
 Осада замка Керак.
 Салах ад-Дин захватил Алеппо и подчинил себе всю Сирию.
 Эмират Диярбекир — вассал Египта.
 В Японии продолжалась война Тайра и Минамото. На трон взошёл трёхлетний император Го-Тоба.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1183 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1183 году
 Пьер де Куртене
 Кретьен де Труа
 11 июня — Генрих-младший, сын английского короля Генриха II
 октябрь — Алексей II Комнин, базилевс Византии

См. также

Примечания